Tatuaggio – termine di uso comune
Tatuaggio – elemento della finzione narrativa nel telefilm Prison Break
Tatuaggio – opera letteraria
Il tatuaggio – pellicola cinematografica